Oliver Marach e Mate Pavić erano i detentori del titolo, ma sono stati battuti in semifinale da Ben McLachlan e Jan-Lennard Struff.

In finale McLachlan e Struff hanno battuto Raven Klaasen e Michael Venus con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Oliver Marach /  Mate Pavić (semifinale)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinale)

 Raven Klaasen /  Michael Venus (finale) 
 Łukasz Kubot /  Horacio Zeballos (primo turno)

Alternate 
  Philipp Oswald /  Tim Pütz (primo turno)

Wildcard 

  Cameron Norrie /  Rubin Statham (primo turno)

 Ajeet Rai /  George Stoupe (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ASB Classic 2019